Pochmann ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Pochmann (1839–1904), deutscher Theaterschauspieler
 Ferdinand Pochmann (1841–1905), deutscher Theaterschauspieler
 Henry A. Pochmann (1901–1973), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Traugott Leberecht Pochmann (1762–1830), deutscher Bildnis- und Geschichtsmaler und königlich-sächsischer Hofmaler
 Stefan Pochmann, deutscher Speedcuber

Siehe auch:
 Plochmann
 Bochmann